Le Triomphe de l'amour est un titre d'œuvre notamment porté par :
 Le Triomphe de l'Amour et de Bacchus, ballet de Jean-Baptiste Lully créé en 1681 ;
 Le Triomphe de l'amour, comédie de Marivaux créée en 1732 ;
 Le Triomphe de l'amour, film de Paul Ludwig Stein sorti en 1939 ;
 Le Triomphe de l'amour, téléfilm d'Édouard Logereau diffusé en 1979 ;
 Le Triomphe de l'amour, film de Clare Peploe sorti en 2001 ;
 , traduction en français du titre de , telenovela diffusée en 2010 ;
 Le Triomphe d'amour, pièce de théâtre de Giuseppe Giacosa créée en 1875.